De Engelse beschrijvende notatie is een vorm van schaaknotatie die tot ongeveer 1970 algemeen gebruikt werd in de Engelstalige schaakliteratuur. Sindsdien is deze notatie verdrongen door de algebraïsche notatie, maar kennis ervan is nodig om oudere boeken en tijdschriften te kunnen lezen.

De stukken, ook de pionnen, worden aangeduid met de beginletter: King, Queen, Rook, Bishop, kNight, Pawn. 
Voor het paard (knight) wordt niet de letter K gebruikt, want dat is al de beginletter van de koning. Omdat de k van knight niet wordt uitgesproken, gebruikt men de N. Ook Kn en Kt komen wel eens voor.
Bij de algebraïsche notatie (voor Engelstalige lezers) worden dezelfde letters gebruikt, behalve voor de pion.
De lijnen worden aangeduid met de naam van het stuk dat in de beginstelling op die lijn staat. Als dat nodig is om de zet te beschrijven wordt aangegeven of de lijn op de Dame- of Koningsvleugel ligt door er Q of K voor te zetten. In plaats van a tot en met h zijn dat dus: QR QN QB Q K KB KN KR. Is er geen verwarring mogelijk, dan kan de Q of K worden weggelaten. 
De rijen worden genummerd vanaf de speler die aan zet is. Het veld c1 heet dus voor de witspeler QB1 en voor de zwartspeler QB8.
Zetten worden genoteerd als Stuk dat speelt [Veld van herkomst] - Veld van bestemming.
Slagzetten worden genoteerd als Stuk dat speelt [Veld van herkomst] × Stuk dat geslagen wordt [Veld van bestemming].

Wat hierboven tussen haken staat mag worden weggelaten als dat niet nodig is om de zet uniek te identificeren.

Verdere vermeldingen
Voor de rokade schrijft men castles, eventueel met de toevoeging KR of QR.
Wordt schaak gegeven, dan schrijft men ch of check.
Later werd voor deze zetten dezelfde schrijfwijze gebruikt als in de algebraïsche notatie. 

Andere annotaties (vraagteken, uitroepteken, e.p.) zijn gelijk  als in de algebraïsche notatie.

Voorbeelden

Trivia
Doordat de rijen worden geteld vanaf de speler die aan zet is, kan een beschrijving soms bondiger zijn in de Angelsaksische notatie. Een tekst als:
“De korte rokade wordt uitgevoerd door Wit door de koning op g1 en de toren op f1 te zetten en door Zwart door de koning op g8 en de toren op f8 te zetten” 
wordt dan: 
“De korte rokade wordt uitgevoerd door de koning op KN1 en de toren op KB1 te zetten”.

Schaaknotatie
Schaakterminologie